Вікшань () — село у повіті Сучава в Румунії, що входить до складу комуни Мушеніца
 Вікшань () — передаточна прикордонна проміжна залізнична станція Румунських залізниць () на лінії Чернівці — Вадул-Сірет —